Вита́лий Григо́рьевич Костома́ров (3 января 1930, Москва — 26 марта 2020) — советский и российский лингвист-русист, доктор филологических наук (1969), профессор (1971), член-корреспондент (1974), действительный член (1985) и президент (1990—1991) Академии педагогических наук СССР.

Инициатор создания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (1973), директор и первый ректор института, с 2001 года — президент ИРЯ им. А. С. Пушкина.

В 1990—2003 годах — президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Главный редактор журнала «Русская речь» (1996—2019). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995). Лауреат Государственной премии СССР (1979), премии Президента Российской Федерации (2001) и премии Правительства Российской Федерации в области образования (2011).

Биография 
Сын историка, профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС Г. Д. Костомарова (1896—1970).

Окончил школу № 59 и русское отделение филологического факультета МГУ (1952, экстерном), английское отделение переводческого факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза (1953) и аспирантуру Института языкознания АН СССР. Сокурсник академика Ю. Д. Апресяна.

Кандидат филологических наук (1955, диссертация «Словообразование русских глаголов с инфинитивом на -ить»). Член КПСС с 1958 года. Работал переводчиком, затем преподавателем и руководителем кафедры русского языка ВПШ при ЦК КПСС; в 1964—1966 годах — заведующий сектором культуры речи Института русского языка АН СССР. С 1966 года — директор Научно-методического центра русского языка при МГУ им. М. В. Ломоносова.

Варлам Шаламов, Чингиз Гусейнов, Александр Гинзбург, а также редактор и издатель журнала «Синтаксис», вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова утверждают, что Костомаров вместе с другими ведущими советскими лингвистами участвовал в судебном процессе над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем в качестве эксперта по стилистике. В 1969 году на факультете журналистики МГУ защитил докторскую диссертацию «Некоторые особенности языка печати как средства массовой коммуникации. На материале современной русской газеты».

Генеральный секретарь (1967—1990), президент (1990—2003), вице-президент МАПРЯЛ. Председатель экспертного совета ВАК РФ по филологии и искусствоведению (1999—2011).

Член Президиума РАО (отделение образования и культуры), входит в состав попечительского совета Межрегионального общественного фонда «Центр развития межличностных коммуникаций». Член редколлегии журнала «Русский язык за рубежом».

Супруга, Ирина Евгеньевна Тареева (ум. 2001), была врачом-нефрологом.

Умер от остановки сердца 26 марта 2020 году. Кремирован на Николо-Архангельском кладбище; гражданская панихида прошла на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 
Специалист в области современной русской лексикологии и стилистики, социолингвистики, методики преподавания русского языка как иностранного.

Один из учеников и последователей академика Виктора Владимировича Виноградова. Работал также под руководством Л. С. Бархударова и Е. М. Галкиной-Федорук. В соавторстве с Е. М. Верещагиным изучал связи языка и культуры, обосновал особое научное направление — лингвострановедение (книги «Язык и культура», вышедшая шестью изданиями, «Лингвострановедческая теория слова» и др.).

Основные работы 
Общее число публикаций превышает 600.

 Культура речи и стиль. — М., 1960;
 Программа КПСС о русском языке. — 1963;
 Русский язык на газетной полосе. — М., 1970.
 2-е изд. — М.: Изд-во МГУ, 1971;
 Язык и культура: новое в теории и практике лингвострановедения. — 5 изданий: 1973, 1976, 1983, 1990, 1994 (в соавт. с Е. М. Верещагиным; удостоена премии АПН СССР им. Н. К. Крупской);
 Русский язык среди других языков мира. — 1975, 1976;
 Методическое руководство для преподавателей русского языка как иностранного. — 1976, 1978, 1984, 1988 (в соавт.);
 Лингвострановедческая теория слова. — 1979 (в соавт. с Е. М. Верещагиным);
 Жизнь языка. — 1984, 2-е изд. 1992;
 Методика преподавания русского языка как иностранного. — 1990 (в соавт. с О. Д. Митрофановой);
 Мой гений, мой язык: размышления языковеда в связи с общественной дискуссией о языке. — 1991;
 Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. — 4 издания: 1994, 1995, 1997, 1999;
 Читая и почитая Грибоедова. — 1998 (в соавт.);
 Старые мехи и молодое вино. — 2001 (в соавт.);
 «Мирознание вне и посредством языка. В поисках новых путей развития лингвострановедения: гипотеза (лого)эпистемы» (2002, в соавт.);
 Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. — М.: Гардарики, 2005;
 Рассуждения о формах текста в общении. — 2008, 2-е изд. 2010, 3-е изд. 2014;
 Быт и нравы русского народа, XVI—XVII вв. Смоленск, 2011;
 Язык текущего момента: понятие правильности. СПб., 2014;
 Памфлеты о языке: родном, благоприобретённом и русском языке в Евразии. 4-е изд. М., 2017.
 Стилистика, любовь моей жизни. — М., 2019.

Соавтор и редактор ряда учебных пособий для общеобразовательной школы и иностранных студентов, в частности, комплекса «Русский язык для всех» (26 изданий, удостоен Государственной премии СССР).

Награды и звания 
 Орден Дружбы народов (3 января 1980 года) — за заслуги в развитии филологической науки, подготовке педагогических кадров и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 Орден «Знак Почёта» (1969)
 Медаль Пушкина (4 июня 1999 года) — в ознаменование 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, за заслуги в области культуры, просвещения, литературы и искусства
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1989)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Почётные медали Монголии (1973) и Болгарии (1978, 1982)
 Государственная премия СССР в области науки и техники (1 ноября 1979 года) — за учебник «Русский язык для всех», опубликованный в 1977 году (3-е издание)
 Премия Президента Российской Федерации в области образования за 2000 год (30 ноября 2001 года) — за цикл научных исследований и создание учебно-методических разработок на тему «Социокультурные, лингвистические и дидактические аспекты обеспечения межкультурной коммуникации в процессе преподавания русского языка как иностранного» для учебных заведений высшего профессионального образования
 Литературная Бунинская премия (2010)
 Лауреат Пушкинской премии за 2018 год в номинации «Просветители» — «За выдающиеся достижения в области лингвистики и популяризацию русского языка во всем мире»
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (18 октября 1995 года) — за заслуги в научной деятельности
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (25 сентября 2014 года) — за заслуги в области образования, науки и подготовке квалифицированных специалистов
 Почётный доктор:
 Тульского государственного университета (2004),
 Московского государственного педагогического института (2008),
 Московского государственного лингвистического университета (2010),
 Университета имени Гумбольдта (ФРГ),
 Университета имени Я. А. Коменского (Словакия),
 Университета имени Я. Паннониуса (Венгрия),
 Колледжа Миддлбери (США),
 Университетов в Шанхае и Харбине (КНР),
 Университета в Улан-Баторе (Монголия).

Примечания

Литература 
 Костомаров Виталий Григорьевич // Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. М., 1979;
 Слово и текст в диалоге культур: юбилейный сборник (к 70-летию В. Г. Костомарова). — М.: 2000.

Ссылки 
 Страница на сайте ИРЯ им. А. С. Пушкина
 Страница на сайте РАО
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Юбилей академика В. Г. Костомарова как всеобщий научный праздник (2015)
 Норма языка скоро погибнет (интервью порталу «Православие и мир»)

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Русисты
Выпускники Московского лингвистического университета
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Преподаватели Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
Ректоры вузов Москвы
Почётные доктора вузов России
Почётные доктора Берлинского университета
Почётные доктора университетов Венгрии
Члены КПСС
Авторы учебников русского языка
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Долгожители России